Джордж Дзундза () (роден на 19 юли 1945 г.) е американски актьор.

Личен живот

От 1982 г. е женен за Мери Джо Върмюлън. Те имат три дъщери и двама внуци.

Той е натурализиран гражданин на Съединените щати.

Частична филмография

Източници

Външни препратки 
 

Американски актьори и актриси
Американски озвучаващи актьори